Höttinger ist der Name:

 eines Baches in Innsbruck, siehe Höttinger Bach

Höttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Höttinger (1956–1980), österreichischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Hötting
 Höttingen